Kerpen bezeichnet
 Kerpen (Adelsgeschlecht)
 Kerpen, eine Stadt im Rhein-Erft-Kreis in Nordrhein-Westfalen
 Kerpen (Eifel), eine Gemeinde im Landkreis Vulkaneifel in Rheinland-Pfalz
 Kerpen (Oberglogau), eine Ortschaft in der polnischen Woiwodschaft Oppeln
 Kerpen (heute: Karpowo), ein Dorf bei Zalewo in der polnischen Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Burg Kerpen (Rhein-Erft), war eine Wasserburg, Reichsfestung und ein fränkischer Königshof in Kerpen im nordrhein-westfälischen Rhein-Erft-Kreis
 Burg Kerpen (Eifel), eine Spornburg über der Gemeinde Kerpen (Eifel)
 Burg Kerpen (Saarland), eine Wasserburg in der Gemeinde Illingen im Saarland

Kerpen bezeichnet den Familiennamen folgender Personen:
 Otto von Kerpen († 1209), zweiter Hochmeister des Deutschen Ordens
 Johann Walter von Kerpen († 1627), Johanniter
 Wilhelm von Kerpen (1741–1823), österreichischer General